Crips — одна з багатьох вуличних банд Лос-Анжелеса, штат Каліфорнія. Засновано її у 1969 16-річним Раймондом Вашингтоном і Стенлі Тукі Віліамсом ІІІ. З роками чисельність банди зростала і зараз це ціла мережа злочинних груп. Члени цієї банди неодноразово були залучені до вбивств, стрілянин, грабежів, незаконного продажу наркотиків. Колір їхньої банди — синій. З ними конкурує банда Bloods. 

Кріпс складаються з різних груп, між якими існують значні відмінності, як в кольорі одягу, так і в здійснюваних операціях. З моменту формування Crips створила розгалужену мережу по всіх містах США. У Європі також існують окремі молодіжні угрупування, які знаходяться під впливом Crips.

Репери з Crips 
До банду входить чимала кількість реперів, зокрема:
 Snoop Dogg – Rollin’ 20’s Crips
 Goldie Loc – Rollin’ 20’s Crips
 Warren G – Rollin’ 20’s Crips
 Nate Dogg – Rollin’ 20’s Crips
 The Dove Shack – Rollin’ 20’s Crips
 Kurupt – Rollin’ 60’s Crips
 CJ Mac – Rollin’ 60’s Crips
 Ice Cube – Rollin' 60's Crips
 Kieta Rock – Rollin’ 60’s Crips
 Nipsey Hussle – Rollin' 60's Crips
 Tha Comradz – Rollin’ 60’s Crips
 Daz Dillinger – 21st Street Crips
 Lil’ C Style – 19th Street Crips
 Tray Deee – Insane Crips
 Battlecat – Insane Crips
 Bad Azz – Insane Crips
 Swoop G – Insane Crips
 Slip Capone – LBC Crips
 So Sentrelle – LBC Crips
 Lil’ 1/2 Dead – LBC Crips
 South Central Cartel – Hoover Crips
 Ice-T – 8Tray Gangster Crips
 Coolio – Pocket Hood Compton Crips
 W.C. – 111 Neighborhood Crips
 Eazy E – Kelly Park Compton Crips
 MC Ren – Kelly Park Compton Crips
 Tweedy Bird Loc – Kelly Park Compton Crips
 C.P.O. – Kelly Park Compton Crips
 B.G. Knocc Out – Nutty Blocc Compton Crips
 Dresta – Nutty Blocc Compton Crips
 Tone Loc – South Side Compton Crips
 MC Eiht – Tragnew Park Compton Crips
 Big Syke – Inglewood Imperial Village Crips
 Jay-o Felony – NHC 47 Blocc Crips (San Diego)
 Lil’ CS – East Dago Mob Crips (San Diego)
 C-Bo – Garden Blocc 19th Street Crips (Sacramento)
 New Breed Of Hustlas – P.J. Riverside Crips
 Kokane – 357 Crips (Pomona)
 Scarface – Atlantic Drive Crips
 Richie Rich – Oakland Crips
 Afroman – Palmdale Crips
 Da Lench Mob – Crips
 Watts Gangsters – Crips
 Kausion – Crips
 KAM – Crips
 Xzibit – Crips
 Above The Law – Crips
 Young Jeezy – Crips
 Glasses Malone – Crips
 Schoolboy Q – Hoover Crips
 Lil loaded – Crips
 BlueFace – Crips

Примітки 

Культура Лос-Анджелеса
Злочинність у США
Злочинні угрупування
Організації Лос-Анджелеса